Periscope life (album)
Periscope life (single)